Aran, Arån oder Arrān steht für:
 Arån, schwedischer Fluss
 Aran (Film), tamilischer Film (2006)
 Aran-Inseln, irische Inselgruppe
 Aran VD, eine Ortschaft in der Gemeinde Villette im Kanton Waadt, Schweiz
 Val d’Aran (Arantal), Tal in Katalonien
 Arrān, Kaukasusregion in Aserbaidschan
 Namensform von Haran
 Aran, Fluss in Frankreich, Nebenfluss des Adour, siehe Joyeuse (Adour)
 Metroid#Samus Aran, weibliche Hauptfigur in der Videospielreihe
 Nastaʿlīq (ISO-15924-Code), besondere Stilart der persischen Kalligraphie

Aran ist der Familienname folgender Personen:
 İlhan Aran (* 1935), türkischer Konteradmiral
 Muhammet Aran (* 1991), türkischer Fußballspieler
 Peter Aran, israelischer Diplomat
 Zalman Aran (1899–1970), israelischer Politiker

Siehe auch:
 Arran (Begriffsklärungsseite)

Abkürzung